est un objet transneptunien de la famille des cubewanos et une planète naine potentielle.

Références

 

Planète naine potentielle
Cubewano
Planète mineure découverte en 2014
Planète mineure prédécouverte en 2011
Objet céleste découvert par Pan-STARRS
Objet céleste découvert à l'observatoire du Haleakalā
Planète mineure non numérotée